Vanderbilt Elimination Race 1906 je druga dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1906. Odvijala se je 6. septembra 1906 na Long Islandu.

Rezultati

Dirka

Sezona Velikih nagrad 1906